Luc Zeebroek (1956), Belgisch cartoonist en theaterkunstenaar, beter gekend onder zijn pseudoniem Kamagurka
 Axel Zeebroek (1978), Belgisch triatleet
 Sarah Yu Zeebroek (1984), Belgisch illustrator en muzikant en dochter van Luc Zeebroek.
 Bruno Yu Zeebroek, Belgisch muzikant en zoon van Luc Zeebroek. 

 Zie ook Van Zeebroeck